Алексичи — населённый пункт в общине Лакташи, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Алексичи проживало 204 человека.

Население

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской